

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 18. studenoga – prvi broj Istarskog glasa, glasila istarskih emigrantskih društava u Hrvatskoj, izlazi u Zagrebu.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori